Johannita rend néven több lovagrend ismert a világban, amelyek a keresztes háborúk korában alapított ispotályos lovagok rendjéből (Jeruzsálemi Szent János Katonai és Ispotályosi Rend) erednek. A reformáció után a katolikusnak maradt rendet (rövid nevén)  Máltai Lovagrendnek szokták hívni: a különböző protestáns ágakra használják a Johannita megnevezést.

A történelmi Jeruzsálemi és Rodoszi Szent János Katonai és Ispotályosi Rend, kb. 1522-ig
A potsdami székhelyű (protestáns) német ("Brandenburgi") Johannita Rend, és annak segédszolgálatai
A német Johannita Rend magyar tagozata, és annak segélyszolgálata
A londoni székhelyű (anglikán) Szent János Tisztelt Rendje (A Szent János Mentőszolgálat fenntartója)
A kisebb protestáns johannita rendek, illetve tagozatok: a holland, svéd, finn, svájci és francia szervezetek.